Гнесин — еврейская матронимическая фамилия. Женская форма — .

Известные носители:
 Гнесин, Борис Яковлевич (1903—1975) — советский инженер, конструктор морских судов.
 Гнесин, Григорий Фабианович (1884—1938) — русский и советский певец, драматический актёр, писатель, поэт и переводчик, библиофил и просветитель.
 Гнесин, Менахем Натанович (1882—1952) — театральный актёр, режиссёр и педагог. 
 
 Гнесин, Ури Нисон (1881—1913) — еврейский писатель (на иврите), брат М. Н. Гнесина.

